Зи́льбер — еврейская и немецкая фамилия (,  — серебро).

Известные носители 
 Зильбер (Ручьёв), Александр Александрович (1899—1970) — композитор и дирижёр.
 Зильбер, Анатолий Петрович (род. 1931) — врач, доктор наук, профессор.
 Зильбер, Аугуст (1895—1942) — эстонский футболист и футбольный судья.
 Зильбер, Борис Иосифович (род. 1949) — советский и британский математик, педагог.
 Зильбер (Каверин), Вениамин Александрович (1902—1989) — русский советский писатель, драматург и сценарист.
 Зильбер, Григорий Самуилович (род. 1955) — латвийский поп-композитор.
 Зильбер, Иосиф Залманович (род. 1933) — латвийский советский шахматист.
 Зильбер, Ирина Александровна (род. 1983) — олимпийская чемпионка (художественная гимнастика).
 Зильбер, Ицхок Хаимович (1917—2004) — раввин и общественный деятель.
 Зильбер, Лев Александрович (1894—1966) — создатель советской школы медицинской вирусологии.
 Зильбер, Морис Эдуард (более известен как Судрабу Эджус; 1860—1941) — латышский советский писатель, поэт и переводчик.
 Зильбер, Отто (1893—1940) — эстонский футболист.
 Зильбер, Хаим Ицхокович (1885—1944) — главный раввин Казани (1914—1944).
 Зильбер, Яков Зусьевич (1888—1941) — советский журналист, организатор журналистского образования.

См. также 
 
  (, < Файнзильбер)